Riina est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 , actrice et activiste canado-polonaise
  (né en 1976), mafieux italien, fils de Totò Riina
 Totò Riina (1930-2017), mafieux italien

Prénom

Voir aussi
 

Patronyme italien